Název Hraničná má více sídel:
 Hraničná (Pomezí nad Ohří), část obce Pomezí nad Ohří v okrese Cheb
 Hraničná (Janov nad Nisou), část obce Janov nad Nisou v okrese Jablonec nad Nisou
 Hraničná (Kraslice), část města Kraslice v okrese Sokolov

a také potok:
 Hraničná (přítok Popradu)